Гітала́н-Л'Альбаре́д, Ґіталан-Л'Альбаред () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 50 км на схід від Тулузи, 33 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 456 осіб у працездатному віці (15-64 років) 349 були активні, 107 — неактивні (показник активності 76,5%, у 1999 році було 68,1%). З 349 активних працювало 308 осіб (168 чоловіків та 140 жінок), безробітних було 41 (17 чоловіків та 24 жінки). Серед 107 неактивних 29 осіб було учнями чи студентами, 36 — пенсіонерами, 42 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 339 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 790,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Гіталан-Л'Альбаред на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн